Dit is een lijst van planetoïden 1501-1600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (1501) Baade || 1938 UJ || 20 oktober 1938 || A. Wachmann
|-
| (1502) Arenda || 1938 WB || 17 november 1938 || K. Reinmuth
|-
| (1503) Kuopio || 1938 XD || 15 december 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1504) Lappeenranta || 1939 FM || 23 maart 1939 || L. Oterma
|-
| (1505) Koranna || 1939 HH || 21 april 1939 || C. Jackson
|-
| (1506) Xosa || 1939 JC || 15 mei 1939 || C. Jackson
|-
| (1507) Vaasa || 1939 RD || 12 september 1939 || L. Oterma
|-
| (1508) Kemi || 1938 UP || 21 oktober 1938 || H. Alikoski
|-
| (1509) Esclangona || 1938 YG || 21 december 1938 || A. Patry
|-
| (1510) Charlois || 1939 DC || 22 februari 1939 || A. Patry
|-
| (1511) Daléra || 1939 FB || 22 maart 1939 || L. Boyer
|-
| (1512) Oulu || 1939 FE || 18 maart 1939 || H. Alikoski
|-
| (1513) Mátra || 1940 EB || 10 maart 1940 || G. Kulin
|-
| (1514) Ricouxa || 1906 UR || 22 augustus 1906 || M. F. Wolf
|-
| (1515) Perrotin || 1936 VG || 15 november 1936 || A. Patry
|-
| (1516) Henry || 1938 BG || 28 januari 1938 || A. Patry
|-
| (1517) Beograd || 1938 FD || 20 maart 1938 || M. B. Protitch
|-
| (1518) Rovaniemi || 1938 UA || 15 oktober 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1519) Kajaani || 1938 UB || 15 oktober 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1520) Imatra || 1938 UY || 22 oktober 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1521) Seinäjoki || 1938 UB1 || 22 oktober 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1522) Kokkola || 1938 WO || 18 november 1938 || L. Oterma
|-
| (1523) Pieksämäki || 1939 BC || 18 januari 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1524) Joensuu || 1939 SB || 18 september 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1525) Savonlinna || 1939 SC || 18 september 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1526) Mikkeli || 1939 TF || 7 oktober 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1527) Malmquista || 1939 UG || 18 oktober 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1528) Conrada || 1940 CA || 10 februari 1940 || K. Reinmuth
|-
| (1529) Oterma || 1938 BC || 26 januari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1530) Rantaseppä || 1938 SG || 16 september 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1531) Hartmut || 1938 SH || 17 september 1938 || A. Bohrmann
|-
| (1532) Inari || 1938 SM || 16 september 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1533) Saimaa || 1939 BD || 19 januari 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1534) Näsi || 1939 BK || 20 januari 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1535) Päijänne || 1939 RC || 9 september 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1536) Pielinen || 1939 SE || 18 september 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1537) Transylvania || 1940 QA || 27 augustus 1940 || G. Strommer
|-
| (1538) Detre || 1940 RF || 8 september 1940 || G. Kulin
|-
| (1539) Borrelly || 1940 UB || 29 oktober 1940 || A. Patry
|-
| (1540) Kevola || 1938 WK || 16 november 1938 || L. Oterma
|-
| (1541) Estonia || 1939 CK || 12 februari 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1542) Schalén || 1941 QE || 26 augustus 1941 || Y. Väisälä
|-
| (1543) Bourgeois || 1941 SJ || 21 september 1941 || E. Delporte
|-
| (1544) Vinterhansenia || 1941 UK || 15 oktober 1941 || L. Oterma
|-
| (1545) Thernöe || 1941 UW || 15 oktober 1941 || L. Oterma
|-
| (1546) Izsák || 1941 SG1 || 28 september 1941 || G. Kulin
|-
| (1547) Nele || 1929 CZ || 12 februari 1929 || P. Bourgeois
|-
| (1548) Palomaa || 1935 FK || 26 maart 1935 || Y. Väisälä
|-
| (1549) Mikko || 1937 GA || 2 april 1937 || Y. Väisälä
|-
| (1550) Tito || 1937 WD || 29 november 1937 || M. B. Protitch
|-
| (1551) Argelander || 1938 DC1 || 24 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1552) Bessel || 1938 DE1 || 24 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1553) Bauersfelda || 1940 AD || 13 januari 1940 || K. Reinmuth
|-
| (1554) Yugoslavia || 1940 RE || 6 september 1940 || M. B. Protitch
|-
| (1555) Dejan || 1941 SA || 15 september 1941 || F. Rigaux
|-
| (1556) Wingolfia || 1942 AA || 14 januari 1942 || K. Reinmuth
|-
| (1557) Roehla || 1942 AD || 14 januari 1942 || K. Reinmuth
|-
| (1558) Järnefelt || 1942 BD || 20 januari 1942 || L. Oterma
|-
| (1559) Kustaanheimo || 1942 BF || 20 januari 1942 || L. Oterma
|-
| (1560) Strattonia || 1942 XB || 3 december 1942 || E. Delporte
|-
| (1561) Fricke || 1941 CG || 15 februari 1941 || K. Reinmuth
|-
| (1562) Gondolatsch || 1943 EE || 9 maart 1943 || K. Reinmuth
|-
| (1563) Noël || 1943 EG || 7 maart 1943 || S. J. Arend
|-
| (1564) Srbija || 1936 TB || 15 oktober 1936 || M. B. Protitch
|-
| (1565) Lemaître || 1948 WA || 25 november 1948 || S. J. Arend
|-
| (1566) Icarus || 1949 MA || 27 juni 1949 || W. Baade
|-
| (1567) Alikoski || 1941 HN || 22 april 1941 || Y. Väisälä
|-
| (1568) Aisleen || 1946 QB || 21 augustus 1946 || E. L. Johnson
|-
| (1569) Evita || 1948 PA || 3 augustus 1948 || M. Itzigsohn
|-
| (1570) Brunonia || 1948 TX || 9 oktober 1948 || S. J. Arend
|-
| (1571) Cesco || 1950 FJ || 20 maart 1950 || M. Itzigsohn
|-
| (1572) Posnania || 1949 SC || 22 september 1949 || J. Dobrzycki, A. Kwiek
|-
| (1573) Väisälä || 1949 UA || 27 oktober 1949 || S. J. Arend
|-
| (1574) Meyer || 1949 FD || 22 maart 1949 || L. Boyer
|-
| (1575) Winifred || 1950 HH || 20 april 1950 || Indiana University
|-
| (1576) Fabiola || 1948 SA || 30 september 1948 || S. J. Arend
|-
| (1577) Reiss || 1949 BA || 19 januari 1949 || L. Boyer
|-
| (1578) Kirkwood || 1951 AT || 10 januari 1951 || Indiana University
|-
| (1579) Herrick || 1948 SB || 30 september 1948 || S. J. Arend
|-
| (1580) Betulia || 1950 KA || 22 mei 1950 || E. L. Johnson
|-
| (1581) Abanderada || 1950 LA1 || 15 juni 1950 || M. Itzigsohn
|-
| (1582) Martir || 1950 LY || 15 juni 1950 || M. Itzigsohn
|-
| (1583) Antilochus || 1950 SA || 19 september 1950 || S. J. Arend
|-
| (1584) Fuji || 1927 CR || 7 februari 1927 || O. Oikawa
|-
| (1585) Union || 1947 RG || 7 september 1947 || E. L. Johnson
|-
| (1586) Thiele || 1939 CJ || 13 februari 1939 || A. Wachmann
|-
| (1587) Kahrstedt || 1933 FS1 || 25 maart 1933 || K. Reinmuth
|-
| (1588) Descamisada || 1951 MH || 27 juni 1951 || M. Itzigsohn
|-
| (1589) Fanatica || 1950 RK || 13 september 1950 || M. Itzigsohn
|-
| (1590) Tsiolkovskaja || 1933 NA || 1 juli 1933 || G. N. Neujmin
|-
| (1591) Baize || 1951 KA || 31 mei 1951 || S. J. Arend
|-
| (1592) Mathieu || 1951 LA || 1 juni 1951 || S. J. Arend
|-
| (1593) Fagnes || 1951 LB || 1 juni 1951 || S. J. Arend
|-
| (1594) Danjon || 1949 WA || 23 november 1949 || L. Boyer
|-
| (1595) Tanga || 1930 ME || 19 juni 1930 || C. Jackson, H. E. Wood
|-
| (1596) Itzigsohn || 1951 EV || 8 maart 1951 || M. Itzigsohn
|-
| (1597) Laugier || 1949 EB || 7 maart 1949 || L. Boyer
|-
| (1598) Paloque || 1950 CA || 11 februari 1950 || L. Boyer
|-
| (1599) Giomus || 1950 WA || 17 november 1950 || L. Boyer
|-
| (1600) Vyssotsky || 1947 UC || 22 oktober 1947 || C. A. Wirtanen|}

Planetoïdenlijsten